Tertre ist 

 der Name folgender Personen:
 Estienne du Tertre, französischer Komponist
 Jean-Baptiste Du Tertre (1610–1687), Missionar und Botaniker
 Pierre du Tertre († 1378), Sekretär des Königs Karl II. von Navarra

 ein Stadtteil von Saint-Ghislain (im Südwesten von Belgien)